

Мирнинське сільське поселення — сільське поселення, Гордієвський район, Брянська область
 Мирнинське сільське поселення — сільське поселення, Олов'яннинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Мирненське сільське поселення
 Мирнинське міське поселення